Pryor ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Pryor (1955–2016), US-amerikanischer Boxer
 Ainslie Pryor (1921–1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Anduele Pryor (* 1985), niederländisch-surinamischer Fußballspieler
 Anthony Pryor (1951–1991), australischer Bildhauer
 Cactus Pryor (1923–2011), amerikanischer Rundfunkmoderator und Komiker
 David Pryor (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Brown Pryor (1951–2015), US-amerikanische Diplomatin und Autorin
 Francis Pryor (* 1945), englischer Archäologe
 Frederic Pryor (1933–2019), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jennifer Lee Pryor (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Jennifer Lee (Schauspielerin)
 Karen Pryor (* 1932), US-amerikanische Biologin, Zoologin, Verhaltensforscherin
 Luke Pryor (1820–1900), US-amerikanischer Politiker
 Mark Pryor (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Pryor (1772–1831), US-amerikanischer Entdecker
 Nicholas Pryor (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Pryor (1930–2005), australischer Radrennfahrer.#
 Quentin Pryor (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Richard Pryor (1940–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Roger Atkinson Pryor (1828–1919), US-amerikanischer Politiker und Offizier in der Konföderiertenarmee
 Snooky Pryor (1921–2006), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Thomas M. Pryor (1912–2001), US-amerikanischer Journalist und Filmkritiker

Pryor bezeichnet:
 (3059) Pryor, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Pryor-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Pryor-Kliff, Kliff im Ellsworthland, Antarktika
 Pryor Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pryor (Arkansas)
 Pryor (Colorado)
 Pryor (Montana)
 Pryor (Oklahoma)

Siehe auch:
 Prior (Begriffsklärung)